Die Freiherrn von Zweybrücken waren ein deutsches Adelsgeschlecht, das aus dem Herrscherhaus Wittelsbach abstammt und auf Herzog Christian IV. von Pfalz-Zweibrücken (1722–1775) und dessen morganatische Ehefrau, die ehemalige Tänzerin Maria Anna Camasse, später Gräfin von Forbach (1734–1807) zurückgeht. Es starb 1859 im Mannesstamm aus.

Namensträger  

 Christian von Zweybrücken (1752–1817), bayerischer General, Teilnehmer am Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg
 Wilhelm von Zweybrücken (1754–1807), bayerischer General, Teilnehmer am Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg
 Christian von Zweybrücken (1782–1859), bayerischer General der Kavallerie    
 Karl August von Zweybrücken (1784–1812), bayerischer Kavallerieoffizier, tödlich verwundet in der Schlacht bei Borodino

Siehe auch 
 Zweibrücken (Begriffsklärung)

Literatur 

 Adalbert von Bayern: Der Herzog und die Tänzerin – Die merkwürdige Geschichte Christians IV. von Pfalz-Zweibrücken und seiner Familie, Pfälzische Verlagsanstalt, Neustadt an der Weinstraße, 1966

Wittelsbach (unebenbürtige Linien)
Unebenbürtige Linie eines Adelsgeschlechts
Linie des Hauses Wittelsbach